

Carreras

Posiciones finales

Fuentes 
 http://www.racingsportscars.com

Deportes de motor en 1981
Temporadas del Campeonato Mundial de Sport Prototipos